Il singolare del Movistar Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Thomaz Bellucci era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto da Fabio Fognini nei quarti di finale. In finale Tommy Robredo ha battuto Santiago Giraldo per 6-2, 2-6, 7-65.

Teste di serie

 David Nalbandian (secondo turno)
 Juan Mónaco (primo turno)
 Thomaz Bellucci (quarti di finale)
 Juan Ignacio Chela (quarti di finale)

 Potito Starace (semifinale) 
 Tommy Robredo (campione) 
 Fabio Fognini (semifinale) 
 Santiago Giraldo (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

Movistar Open 2011
ATP World Tour 2011